Radeberger bezeichnet die

 Radeberger Exportbierbrauerei, eine deutsche Bierbrauerei aus Radeberg nahe Dresden
 Radeberger Gruppe, der für Bier und alkoholfreie Getränke zuständige Geschäftsbereich der Oetker-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main
 Einwohner der Stadt Radeberg
 Radeberger Haken, eine Seilbremse, die bei der Rettung von Verunglückten das Abseilen sicherer macht
 Original Radeberger, ein Kräuterlikör, der in Radeberg hergestellt wird